Юрій Тимофійович Слюсаренко (12 грудня 1960 р., м. Кіровоград, тепер м. Кропивницький) — український письменник. Закінчив магістратуру Київської Євангельської Теологічної Семінарії, а також магістратуру інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Літературна творчість, українська мова і література».

Романи 
 «Добра Новина. Останні дні» ( Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2018).
 «Спочатку небо, потім Майдан» (Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2017).
 «Іншому слави Моєї не дам» (https://libruk.com.ua/users/112/ , 2019)).

Повісті 
 «І не думали, що настане кінець...» (Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013).
 «Чесна гра не потребує правил» (Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2016).

українські письменники